Gaugain peut désigner :

Toponyme 
La Chapelle-Gaugain, une ancienne commune française de la Sarthe

Patronyme 
Ferdinand Gaugain, un abbé et historien français
Thomas Gaugain, un graveur et peintre franco-anglais

Homonymie de patronyme